Europejska Formuła 2 Sezon 1969 – trzeci sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 7 kwietnia na torze Thruxton Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 12 października na włoskim torze ACI Vallelunga Circuit. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Johnny Servoz-Gavin. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa Matra International, a wśród konstruktorów francuska Matra.

Kalendarz wyścigów 
Wyścigi 2, 5, 6 i 7 były złożone z dwóch eliminacji, które składały się na końcowy rezultat.Wyścig 1 był złożony z dwóch półfinałów, na bazie których kierowcy startowali w finale. Tylko wyniki z finału były zaliczane do klasyfikacji.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 5 najlepszych wyników

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1969

1969
1969 w sportach motorowych